Béniguet est la francisation du participe passé breton benniget qui signifie béni. 

Deux îles s'appellent Île Béniguet en Bretagne (en breton Benniged) :
Béniguet, île située dans l'archipel de Bréhat, dans la Manche ;
Béniguet, île située dans l'archipel de Molène, dans l'océan Atlantique.

Par ailleurs :
La chaussée des Béniguet prolonge la presqu'île de Quiberon ;
l'aber-Benoît est la francisation de l’aber Benniget.  
Béniguet est aussi le nom d'un petit croiseur côtier (Voilier)